George Town Sports Club é um clube de futebol das Ilhas Cayman. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol das Ilhas Cayman